Plusieurs structures portent le nom d'Institut de psychologie, notamment :

en France 
 l'Institut de psychologie créé par Henri Piéron en 1920 et rattaché successivement de sa création à 1970 à l'université de Paris, de 1970 à 2019 à l'université Paris-Descartes et depuis 2020 à l'Université Paris-Cité ;
 l'Institut de psychologie rattaché à l'université Lumière Lyon 2.

en Hongrie 
 l'Institut de psychologie de Szeged, créé en 1929

en Italie 
 l'Institut de psychologie de l'université Grégorienne, créé en 1972

en Suisse 
 l'Institut de psychologie de l'université de Lausanne, fondé en 1969 par